Прихотько Геннадій Федорович (23 липня 1913 — 25 листопада 1965) — український радянський метеоролог, доктор географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Прихотько Антоніна Федорівна (26 квітня 1906 — 29 вересня 1995) — український радянський фізик, один з найбільших фахівців в області фізики неметалевих кристалів, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН УРСР, Заслужений діяч науки УРСР, лауреат Ленінської премії, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Приходько

Українські прізвища